Чемпионат мира по стрельбе из лука 1939 — 9-й чемпионат мира по стрельбе из лука. Соревнование было проведено в Осло, (Норвегия) в июле-августе 1939 года и был организован Всемирной Федерации стрельбы из лука (FITA).

Медалисты

Классический лук

Медальный зачёт

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата мира по стрельбе из лука
 Полные результаты
 История FITA

1939 год в Норвегии
Чемпионаты мира по стрельбе из лука
Стрельба из лука
Международные спортивные соревнования в Осло
Июль 1939 года
Август 1939 года